Аргайл  — аэропорт, расположенный рядом с  в Западной Австралии. Аэропорт находится на высоте 159 метров над уровнем моря.

Авиакомпании и назначения

Примечания 

Аэропорты Западной Австралии